The Clue of the Twisted Candle ist
 der Name eines Romans von Edgar Wallace, auf deutsch erschienen als Die gebogene Kerze
 eine Verfilmung des Romans, siehe Clue of the Twisted Candle